W Polsce:
 Horodek – nieistniejąca wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina
 Horodek (889 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach, obok Łopiennika, nad Dołżycą

Na Białorusi:
 Horodek – miasto w obwodzie witebskim
 Horodek – miasteczko w obwodzie mińskim